Asteliowate (Asteliaceae) – rodzina roślin jednoliściennych z rzędu szparagowców (Asparagales). Tradycyjnie wyróżniano w obrębie tej rodziny 4 rodzaje z 36 gatunkami. W 2009 roku, na podstawie powiązań filogenetycznych wskazano celowość włączenia wszystkich drobnych rodzajów w obręb jednego – astelia (Astelia Banks & Sol. ex R. Br. 1810). Rośliny te występują na Maskarenach, w południowo-wschodniej Australii, w Nowej Zelandii i innych wyspach Pacyfiku, w tym na Hawajach (jedyne 4 gatunki rosnące na półkuli północnej). Poza tym na południowym krańcu Ameryki Południowej i na Falklandach. Rośliny te spotykane są na różnych siedliskach; na torfowiskach, w lasach oraz na terenach skalistych.

Morfologia 
 Pokrój Kłączowe byliny z krótką łodygą.
 Liście Równowąskie lub lancetowate, ułożone spiralnie, zwykle gęste. Za młodu często srebrzyście owłosione, u nasady z pochwą.
 Kwiaty Promieniste, jedno- lub obupłciowe zebrane w szczytowe kwiatostany. Okwiat składa się z dwóch okółków liczących od 3 do 7 listków, wolnych lub połączonych u nasady. Pręcików jest 6. Słupek górny z krótką szyjką, z miodnikami, złożony z 3 owocolistków, trój- lub jednokomorowy. W komorach znajduje się po kilka anatropowych zalążków.
 Owoce Jagoda lub torebka. Nasiona są czarne, z prostym lub lekko zgiętym zarodkiem otoczonym bielmem z olejem i białkiem aleuronowym.

Systematyka 
 Pozycja i podział rodziny według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Jeden z kladów w rzędzie szparagowców Asparagales w obrębie jednoliściennych. Pozycję filogenetyczną rodziny w obrębie rzędu przedstawia poniższy kladogram.

 Podział
W tradycyjnych ujęciach w obrębie rodzaju wyróżniano 4 rodzaje:
 Astelia Banks & Sol. ex R.Br.
 Collospermum Skottsb.
 Milligania Hook.f.
 Neoastelia J.B.Williams

W 2009 w wyniku analizy powiązań filogenetycznych w obrębie tej rodziny ustalono, że wszystkie wyróżniane dotąd rodzaje zagnieżdżone są w obrębie kladu Astelia i w najnowszych ujęciach przyjmuje się, że rodzina jest taksonem monotypowym z jednym rodzajem – astelia (Astelia). W bazie Plants of the Worlds utrzymywany jest jednak podział na trzy rodzaje z odrębnymi Milligania Hook.f. i Neoastelia J.B.Williams

 Wykaz gatunków zaliczanych tradycyjnie do rodzaju Astelia
 Astelia alpina R.Br.
 Astelia argyrocoma A.Heller ex Skottsb.
 Astelia australiana (J.H.Willis) L.B.Moore
 Astelia banksii A.Cunn.
 Astelia chathamica (Skottsb.) L.B.Moore
 Astelia fragrans Colenso
 Astelia graminea L.B.Moore
 Astelia grandis Hook.f. ex Kirk
 Astelia hemichrysa (Lam.) Kunth
 Astelia linearis Hook.f.
 Astelia menziesiana Sm.
 Astelia nadeaudii Drake
 Astelia neocaledonica Schltr.
 Astelia nervosa Banks & Sol. ex Hook.f.
 Astelia nivicola Cockayne ex Cheeseman
 Astelia papuana Skottsb.
 Astelia petriei Cockayne
 Astelia psychrocharis F.Muell.
 Astelia pumila (J.R.Forst.) Gaudich.
 Astelia rapensis Skottsb.
 Astelia skottsbergii L.B.Moore
 Astelia solandri A.Cunn.
 Astelia subulata (Hook.f.) Cheeseman
 Astelia tovii F.Br.
 Astelia trinervia Kirk
 Astelia waialealae Wawra

 Wykaz gatunków zaliczanych tradycyjnie do rodzaju Colospermum
 Astelia hastata (Colenso) J.L. Birch, S.C. Keeley, & Morden
 Astelia microsperma (Colenso) J.L. Birch, S.C. Keeley, & Morden
 Astelia montana (Seem.) J.L. Birch, S.C. Keeley, & Morden
 Astelia samoense (Skottsb.) J.L. Birch, S.C. Keeley, & Morden
 Astelia spicata (Colenso) J.L. Birch, S.C. Keeley, & Morden

 Wykaz gatunków zaliczanych tradycyjnie do rodzaju Milligania
 Astelia densiflora (Hook.f.) J.L. Birch, S.C. Keeley, & Morden
 Astelia johnstonii (F.Muell. ex Benth.) J.L. Birch, S.C. Keeley, & Morden
 Astelia lindoniana (Rodway ex W.M.Curtis) J.L. Birch, S.C. Keeley, & Morden
 Astelia longifolia (Hook.f.) J.L. Birch, S.C. Keeley, & Morden
 Astelia stylosa (F.Muell. ex Hook.f.) J.L. Birch, S.C. Keeley, & Morden

 Wykaz gatunków zaliczanych tradycyjnie do rodzaju Neoastelia
 Astelia spectabilis (J.B.Williams) J.L. Birch, S.C. Keeley, & Morden

Przypisy 

Szparagowce